John Rankin est un nom pouvant désigner:

 (1793-1886), abolitionniste américain
John Rankin (1820-1900), homme politique canadien en Ontario
 (1823-1869), homme politique américain de Pennsylvanie
 (1873-1947), homme politique américain de l'Iowa
 (1882-1960), homme politique américain du Mississippi
 (1889-1973), homme politique travailliste écossais
 (né en 1957), diplomate et ambassadeur américain
John Rankin (né en 1983), joueur écossais de football

Voir aussi

Rankin, John